Сириндхорн ():

 Сириндхорн () — принцесса, вторая дочь короля Таиланда Пхумипон Адульядет
 Сириндхорн — район в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Сириндхорн — водохранилище в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Сириндхорн — дамба в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Сириндхорн — ГЭС в провинции Убонратчатани (Таиланд)
 Международный технологический институт Сириндхорн — технологический институт (часть университета Тхаммасат в Патхумтхани) (Таиланд)